Die 98. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1994/95 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hieß Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten zwei Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Gruppe Ost 

|}

Gruppe West 

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 BSC Young Boys, FC St. Gallen, FC Zürich und Servette FC Genève sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die sechs Tabellenletzten steigen in die 1. Liga ab.

|}
*Halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

 FC Tuggen, FC Echallens, CS Chênois und FC Gossau steigen in die 1. Liga ab.
 Da AC Bellinzona und FC Grenchen wegen Lizenzproblemen in die 1. Liga absteigen mussten, konnten Etoile-Carouge FC und FC Baden in der NLB verbleiben.

1995
Fußballsaison 1994/95